Maximilian Götz (ur. 4 lutego 1986 w Ochsenfurt) – niemiecki kierowca wyścigowy, mistrz DTM z 2021 roku.

Życiorys 
Götz rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w roku 2002, od startów w Formule BMW ADAC. Trzy zwycięstwa i 11 podium dało mu 183 punkty. Pozwoliło to mu zdobyć tytuł wicemistrzowski serii. Rok później by już mistrzem tej serii. W późniejszych latach startował także w Formule 3 Euro Series, Międzynarodowej Formule Master, Lamborghini Blancpain Super Trofeo, ADAC GT Masters oraz w Blancpain Endurance Series. W Formule 3 Euro Series startował w latach 2004-2005 i 2007-2008. W pierwszym sezonie startów trzy punkty dały mu 19 miejsce. Rok później miał już o 10 więcej punktów. Dało to mu 14 pozycję. W latach 2007-2008 nie stawał na podium. Podczas gdy w 2007 nie zdobywał punktów, w 2008 roku dorobek trzech punktów sklasyfikował go na 22 miejscu.

Wyniki

Podsumowanie

Bibliografia 
 Maximilian Götz

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kierowcy

Urodzeni w 1986
Niemieccy kierowcy Formuły 3 Euro Series
Niemieccy kierowcy Formuły BMW ADAC
Niemieccy kierowcy Międzynarodowej Formuły Master
Niemieccy kierowcy European Le Mans Series
Niemieccy kierowcy ADAC GT Masters
Niemieccy kierowcy Blancpain Endurance Series
Niemieccy kierowcy Deutsche Tourenwagen Masters